Az 1971-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az ausztrál John Newcombe nyerte az amerikai Stan Smith előtt.

Kiemeltek 

  Rod Laver (Negyeddöntős)
  John Newcombe (Bajnok)
  Ken Rosewall (Elődöntős)
  Stan Smith (Döntős)
  Arthur Ashe (Harmadik kör)
  Cliff Richey (Negyeddöntős)
  Ilie Nastase (Második kör)
  Cliff Drysdale (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1971 a teniszben